, film irlandais de Daniel Haller sorti en 1970.
 Paddy, film français de Gérard Mordillat sorti en 1999.
 Les Aventures de Paddy le pélican, série d'animation
 Riz paddy, nom donné au riz avec son enveloppe et qui, à la meule, a échappé au décorticage.
 Prénom britannique et irlandais, diminutif de Patrick et de ses variantes Pádraig, Pádraic, etc.